Lacoste kan syfta på:

 Lacoste – ett franskt modeföretag

Geografi
 Lacoste, Hérault – en kommun i departementet Hérault i regionen Languedoc-Roussillon i södra Frankrike
 Lacoste, Vaucluse – en kommun i departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike

Personer
 René Lacoste (1904–1996), en fransk tennisspelare
 Catherine Lacoste (1945–), en fransk golfspelare